Сара Вайянкур (; род. , Шербрук, Квебек) — канадская хоккеистка. Амплуа — нападающий. Двукратная олимпийская чемпионка 2006 и 2010 годов. Чемпионка мира 2007 года. Обладательница Патти Казмайер Мемориал Эворд (2008).

Встала на коньки в возрасте двух лет, в хоккей играет с пяти. Впервые была приглашена с сборную Канады в возрасте восемнадцати лет, лучшим спортивным моментом в своей жизни считает выигрыш женской сборной Канады золотых олимпийских медалей на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Образование в области психологии получила в Гарвардском Университете. Открытая лесбиянка.

Статистика выступлений за сборную на международных турнирах

Примечания

Ссылки 
 Профайл спортсменки на сайте ctvolympics.ca

Выпускники Школы Помфрет
Хоккеистки Канады
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой